Affeninsel steht für:

 Nanwan-Affeninsel, Naturschutzgebiet in der Provinz Hainan, China
 Isla de los Micos, Flussinsel im Gebiet des Amazonas, Kolumbien
 ein Kinderspiel, siehe Piratenspiel

Siehe auch:
 Monkey Island (Begriffsklärung)